Treuhandanstalt, de Duitse instantie die de (meest voormalige) staatsbedrijven in de DDR onder haar hoede had
 Treuhänder, Duitse zetbazen (bewindvoerders, curatoren) die tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederland en elders het bewind voerden over hetzij geroofde joodse ondernemingen, hetzij bedrijven die als belangrijk voor de oorlogsvoering waren erkend. Zie ook Omnia (trustmaatschappij).